La Frontera puede referirse a:
 La Frontera, una región geográfica-histórica de Chile;
 La Frontera, municipio de la provincia de Cuenca (España);
 Frontera, municipio en la isla canaria de El Hierro (España);
 La Frontera, territorio fronterizo histórico entre el reino nazarí de Granada y los reinos de Andalucía y de Murcia, en la actual España;
 La Frontera, un grupo de rock español;
 La frontera, película hispano-chilena de 1991 dirigida por Ricardo Larraín.
La Frontera, uno de los nombres que se da a la etapa de la historia de EE.UU. más conocida como Viejo Oeste o Salvaje Oeste y a las personas que la protagonizaron.